Алексе́й Афана́сьевич Кокель (, Тарханы, Симбирская губерния — 4 февраля 1956, Харьков) — российский и советский , профессор (1939).

Преподавал в Харьковском художественном училище (1916—1921) и Харьковском художественном институте (1921—1936), среди его учеников — Борис Косарев, , Виктор Савин, , , , , .

Биография 
Родился в селе Тарханы Буинского уезда Симбирской губернии, в многодетной чувашской семье. Кокель Алексей — один из первых чувашей с художественным академическим образованием. Брат — Герман (Кокель) (Григорий Афанасьевич) — епископ Благовещенский, Священномученик.

В 1902—1903 гг. обучался в Нормальной рисовальной школе при Педагогических курсах при Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. В 1904 году поступил в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств; учился у В. Е. Савинского, Я. Ф. Ционглинского, Г. Р. Залемана, с 1907 года — в мастерской И. Е. Репина и Д. Н. Кардовского. В 1905 году сменил фамилию Афанасьев на Кокель: «Считаю должным заявить канцелярии, что моя настоящая фамилия Кокель, а не Афанасьев, как я записан во всех бумагах Академии, и потому прошу переменить её на Кокель».

За конкурсную (дипломную) картину «В чайной» (1912) был удостоен звания художника и поездки в Италию.

С 1916 г. А. А. Кокель жил и работал в Харькове, на Украине, принимал участие в становлении художественных объединений и развитии системы художественного образования.

В годы Великой Отечественной войны и немецкой оккупации Кокель с супругой оставался в Харькове. После войны продолжал работать как художник и преподаватель Харьковского художественного института. Умер и похоронен А. А. Кокель в .

Высказывания о художнике 
В изобразительных приёмах Кокеля нет символа, аллегории или иносказания (художник и не любил ими пользоваться).

Творчество 
В годы учёбы в Академии художеств Кокелю довелось быть учеником выдающихся мастеров изобразительного искусства, которые поощряли стилевые поиски и разнообразие. Многочисленные учебные рисунки и живописные штудии, написанные в стиле фовизма и пуантилизма, свидетельствуют о яркой индивидуальности и довольно высоком мастерстве молодого художника. В то же время Алексей Кокель продолжал интересоваться родной культурой. В 1906 г. им был написан портрет младшей сестры Пелагеи в традиционном чувашском костюме и девичьем головным уборе (т. н. «Портрет чувашской женщины», ЧГХМ).

В 1910 г. Кокель под фамилией Афанасьев и Афанасьев-Кокель был участником двух выставок творческого объединения «Союз молодежи».

Конкурсная работа А. А. Кокеля «В чайной», написанная в реалистической манере и имеющая социальное звучание, раскрывала проблемы повседневного существования различных слоев городского общества. Она получила доброжелательные отзывы критиков, экспонировалась в 1913 г. на XI-й Международной выставке «Сецессион» в Мюнхене («Im Teehause», кат. № 1626).

В украинском периоде творчества Кокель являлся членом Общества харьковских художников (1916—1920), Ассоциации художников Красной Украины (1925—1935), Союза художников Украины. К 1920-м гг. относятся такие значительные живописные произведения, как «Единоличница» и «Селянин», выделяющиеся из общего ряда своеобразной художественной манерой и острой характеристикой образов (ныне в собрании ЧГХМ).

В 1935 г. Кокель приезжал в Чувашию, экспонировал на художественной выставке, посвященной 15-летию образования республики, одно из лучших своих произведений — жанровую картину «Ликбез».

Творческое наследие 
После кончины художника его творческое наследие течение многих лет сохранялось вдовой, Анной Афанасьевной Кокель.

Произведения А. А. Кокеля хранятся в музейных собраниях Киева, Харькова, Донецка. Значительная коллекция его графики и живописи, включая работы академического периода, находится в Чувашском государственном художественном музее. В постоянной музейной экспозиции музея с 2009 г. выделен особый зал с живописными произведениями А. А. Кокеля.

Память 
На родине А. А. Кокеля в с. Тарханы (Батыревский район, Чувашия) в начале 1980-х были открыт небольшой музей и детская художественная школа. Ныне действует музей-усадьба, где хранится часть архива и подлинные вещи художника, полученные в дар от его вдовы. В год 125-летия со дня рождения А. А. Кокеля была открыта мемориальная доска. Его именем названы улицы в с. Тарханы и Чебоксарах.

По инициативе Министерства культуры Чувашской Республики памятная доска с текстом на чувашском и украинском языках была установлена и в Харькове на доме, где жил и творил художник.

Начиная с 2007 года ежегодно в с. Тарханы проводится международный Кокелевский пленэр (его инициатором и координатором является В. А. Васильев, профессор ЧГУ им. И. Н. Ульянова), при активном содействии местной администрации, Союза художников Чувашии, Харьковской организации Национального Союза художников Украины, Чувашского государственного художественного музея.

Произведения с итоговых выставок Кокелевского пленэра явились основой для открытия Художественного музея имени А. А. Кокеля в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова (2009).

В 2012 г. проект «Международная творческо-экспериментальная мастерская „Тарханы-Чугуев — территория искусства и дружбы: Традиции и современность“» (российско-украинский международный пленэр в с. Тарханы Батыревского района Чувашской Республики) получил финансовую поддержку в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012—2018 годы)».

Еще 13 июня 2017 года в Чувашском Государственном Институте Гуманитарных Наук состоялось заседание круглого стола «Проблемы изучения чувашского искусства» обсуждение книги В.А. Васильева «Алексей Афанасьевич Кокель». Чебоксары, 2009. Работа В. А. Васильева вызвала неоднозначные отзывы.  

В Чувашском государственном институте гуманитарных наук (ЧГИГН) состоялась презентация новой книги кандидата исторических наук Валерия Макаревского «Алексей Кокель в паутине историографического мифа». Чебоксары: ЧГИГН, науч. ред. А. И. Мордвинова, 2022. — 160 с., ил. Тираж 100 экз. Книга В. И. Макаревского представляет результат многолетнего труда ученого по изучению архивных материалов и литературы о художнике А. А. Кокеле. Он открывает новые страницы его жизни и творчества с точки зрения исторической правды, на сегодняшний день сильно искаженной.

На сайте администрации Батыревского района XV КОКЕЛЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭР «А. А. КОКЕЛЬ И ВЕК XXI» отмечено: «...А. А. Кокель находился у истоков русского авангарда. Видный исследователь и эксперт живописи русского авангарда А. Д. Сарабьянов отмечает, что Кокель в русском авангарде явление уникальное!..» 

Но слова  известного профессора Сарабьянова звучат иначе:

«... А. Кокель искал в авангарде что-то свое и не нашел — и стал соцреалистом по призванию. Но нам интересен ранний период его творчества. И то, что перейти к соцреализму его заставили не социальные условия, а собственные творческие поиски, делает его случай уникальным. Поскольку обычно художники уходили от авангарда, чтобы вписаться в атмосферу жизни 1930-х годов. Тот же Малевич в конце жизни стал писать реалистические портреты, но у него из этого ничего не получалось — все равно его уводило в супрематические сферы...», отметил . Сарабьянов

Основные произведения 
 «Портрет чувашской женщины» (1906)
 «Уральские заводы» (1908)
 «В чайной» (1912)
 «Итальянцы» (1913)
 «Семейный портрет» (1914)
 «Из чувашской сюиты» (1919)
 «Извозчик» (1919)
 «Венчание. Чуваши» (1920)
 «Старый рабочий» (1927)
 «На посту» (1927)
 «Награждение ударницы» (1930)
 «Колхозный базар» (1934)
 «Ликбез» (1935)
 «На соляных промыслах» (1936)
 «Зима» (1943)
 «Донец» (1955).

Примечания

Литература 

 Выставка произведений профессора Алексея Афанасьевича Кокеля (1980—1956). Каталог. На украинском и русском яз. — Харьков, 1960. Сост. Ю. Ф. Дюженко, А. А. Кокель. На обл.: О. О. Кокель.
 Алексей Афанасьевич Кокель: Воспоминания современников и учеников. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1980. — 104 с.
 Кокель А. А. Алексей Афанасьевич Кокель: Выст. произведений, посвящ. 100-летию со дня рождения худож.: Каталог / А. А. Кокель — Чебоксары; Киев; Харьков, 1980. — 30 с.
 Садюков Н. И. Алексей Афанасьевич Кокель (к 125-летию со дня рождения) // Халăх шкулĕ—Народная школа. — 2004. — № 6.
 Кушманов Н. Кокель: Поэма. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1992. — 128 с.
 
 Макаревский В.И. Алексей Кокель в паутине историографического мифа / В.И. Макаревский; науч. ред. А.И. Мордвинова. — Чебоксары: ЧГИГН, 2022. — 160 с., ил

Ссылки 
 Художники Харьковщины

Преподаватели Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Социалистический реализм
Похороненные на 2-м городском кладбище Харькова